Perfluoralkylethersulfonsäuren (PFESA von ) sind chemische Verbindungen, die zur Familie der per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) gehören.

PFESA unterscheiden sich von den Perfluorsulfonsäuren (PFSA) durch eine oder mehrere Ethergruppen in ihrer Perfluoralkylkette.

Ein bekanntes Beispiel von PFESA bzw. ihrer Salze ist F-53 (6:2-PFESA). Es handelt sich um ein Substitut der Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) bzw. ihrer Salze als Antischleiermittel (Nebelunterdrücker) in der Hartverchromung.
Bekannt sind auch Chlor-substituierte PFESA wie F-53B (6:2-Cl-PFESA).

Systematik

Siehe auch 
 Perfluoralkylethercarbonsäuren (PFECA)

Literatur

Einzelnachweise 

Dialkylether
Perfluorsulfonsäure
Stoffgruppe